Hot Girls Wanted steht für:

 Hot Girls Wanted (Film), ein US-amerikanischer Dokumentarfilm über Amateur-Pornografie von Jill Bauer und Ronna Gradus
 Hot Girls Wanted: Turned On, eine US-amerikanische Doku-Serie